Buschdorf (luks. Bëschdref) – wieś w centralnym Luksemburgu, w gminie Boevange-sur-Attert. Wieś zamieszkuje 387 osób.

Przypisy 

Wsie w dystrykcie Luksemburg